Smokey Mountain kan syfta på:

Smokey Mountain (Manila) – slumområde och tidigare soptipp i Manila, Filippinerna
Great Smoky Mountains nationalpark – bergsområde och nationalpark i USA